Bom Despacho (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Bom Despacho (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais